Březno est un toponyme qui peut désigner :

Březno, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Březno, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Malé Březno, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Malé Březno, une commune du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Velké Březno, une commune du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem.

Voir aussi 
 Brezno

Homonymie de localités en  Tchéquie